Le tournoi de tennis de Floride est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute à Jacksonville du 4 au .

Marie Neumanova remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart-Dalton et Karen Krantzcke.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Floride
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Floride
Tennis aux États-Unis en 1972
Événement sportif à Jacksonville (Floride)
Sport en avril 1972